Lingua tama (Ciad) (codice ISO 639-3 tma)
Lingua tama (Colombia) (codice ISO 639-3 ten)